Натуральне число 1082
 1082 рік до нашої ери
 1082 рік нашої ери